Горя́нка перистоли́стная, или Эпиме́диум пе́ристый () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Азербайджан и Иран.

Произрастает по тенистым горным лесам.

Ботаническое описание 
Стебель высотой до 50 см. Корневище крепкое, образующее побеги, цилиндрическое.

Листья все прикорневые, непарно перисто-рассечённые, с одно—двумя парами долей или дважды-тройственные, усаженные длинными, скоро опадающими белыми или рыжеватыми волосками, под конец голые. При основании общего листового черешка сидят немногочисленные чешуйки, на разветвлениях черешок утолщён и нередко усажен бородчатыми волосками. Листовые доли сначала перепончатые, под конец кожистые, с тремя — пятью жилками, при основании сердцевидные, по краю хрящевидные, пильчатые.

Цветочная стрелка одиночная, реже их две, тонкая, цилиндрическая. Цветки бледные, собраны в удлинённую, простую, негустую кисть; цветоножки железисто-волосистые или голые, под конец удлиняющиеся; прицветники короткие, продолговатые, голые. Чашелистики и лепестки опадающие.

Коробочка на едва заметной ножке.

Классификация

Представители 
В рамках вида выделяют ряд подвидов:

Таксономия 
Вид Эпимедиум перистый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарисовые
Флора Азии